Sarandi oder Sarandí steht für:

 Sarandí, Stadt im Partido Avellaneda, Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Sarandi (Paraná), Stadt im Bundesstaat Paraná, Brasilien 
 Sarandi (Rio Grande do Sul), Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien 
 Sarandi (Zypern), Gemeinde im Bezirk Nikosia, Zypern